Haude ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrosius Haude (1690–1748), deutscher Buchhändler
 Gottfried Fabian Haude alias Karl Adolph von Rexin (1717–1790), preußischer Diplomat
 Jan Haude (* 1981), deutscher Politiker (GRÜNE)
 Karen Haude (* 1957), deutsche Hockeyspielerin

Siehe auch:
 Haude und Spener (Haude & Spenersche Verlagsbuchhandlung), deutscher Verlag mit Sitz in Berlin